Юхан Симон Терн (; ) — шведский футболист, полузащитник клуба «Гётеборг» и сборной Швеции. Сын известного шведского футболиста Йонаса Терна.

Клубная карьера 

Терн воспитанник клуба «Вернаму» из своего родного города, который выступает в первом дивизионе. В 2010 году он перешёл в «Хельсингборг». 22 апреля 2011 года в матче против «Сюрианска» Симон дебютировал в Аллсвенскан лиге. 9 мая в поединке против «Эфле» Терн забил свой первый гол за команду. В том же году он помог клубу выиграть Аллсвенскан лигу, а также стать обладателем Кубка и Суперкубка Швеции.

В 2012 году Симон перешёл в «Мальмё», подписав контракт на три года. 2 апреля в поединке против «Эльфе» он дебютировал за новую команду. 14 мая во встрече против «Гётеборга» Терн забил свой первый гол. С «Мальмё» он во второй раз завоевал золотой чемпионата и выиграл Суперкубок.

В начале 2105 года Симон перешёл в нидерландский «Херенвен». 18 января в матче против «Утрехта» он дебютировал в Эредивизи, заменив во втором тайме Марка Ута. 4 февраля в поединке против «Фейеноорда» Терн забил свой первый гол за «Херенвен».

Международная карьера 
10 августа 2011 года в матче против молодёжной сборной Нидерландов Терн дебютировал за молодёжной сборной Швеции.

23 января 2013 года в матче Кубка короля Таиланда против сборной Северной Кореи Симон дебютировал за сборную Швеции.

Достижения 
Командные

 «Хельсингборг»
  Чемпионат Швеции по футболу — 2011
 Обладатель Кубка Швеции — 2011
 Обладатель Суперкубка Швеции — 2011

 «Мальмё»
  Чемпионат Швеции по футболу — 2013
 Обладатель Суперкубка Швеции — 2011

Примечания

Ссылки 
 Профиль SvFF

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки сборной Швеции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Вернаму»
Игроки ФК «Хельсингборг»
Игроки ФК «Мальмё»
Игроки ФК «Херенвен»
Игроки ФК АИК
Игроки ФК «Норрчёпинг»
Игроки ФК «Гётеборг»